Voici la liste des planètes mineures numérotées de 26001 à 27000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

26001-26100

26101-26200

26201-26300

26301-26400

26401-26500

26501-26600

26601-26700

26701-26800

26801-26900

26901-27000 

26001-27000